Lasri, Lasry est un nom de famille originaire de Gibraltar et du nord du Maroc (zone espagnole), le plus souvent porté par des personnes d'origine juive, dont

  (; º 1957), un médecin et homme politique israélien.
  (; 1964), écrivain, philosophe et éducateur israélien.
  (; 1956), un footballeur israélien.
 Jean-Michel Lasry (º 1947), un mathématicien français.
 José Enrique Lasry, dit Henri Hell (1916-1991), un musicologue français.
 Léonard Lasry (º 1982), un compositeur et chanteur français, né à Paris.
  (º 1948), un éminent avocat et juge australien.
 , un gestionnaire de hedge funds américain.
 Philippe Lasry (?-), un scénariste et réalisateur français.
 Teddy Lasry (?-), un musicien et un compositeur français.
 Hicham Lasri (º 1977), réalisateur et scénariste marocain

Autres 
 Léonard Lasry, compositeur français

Patronyme marocain
Patronyme juif